Михаи́л Юдо́вич:
* Юдович, Михаил Михайлович (1911—1987) — советский шахматист.
 Юдович, Михаил Михайлович (1932—1992) — советский шахматист, сын М. М. Юдовича.